

Caratteristiche tecniche 
È un esterno sinistro.

Carriera

Club
Ha esordito l'11 agosto 2014 con il  in un match pareggiato 0-0 contro il .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 13 dicembre 2022.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Qarabag: 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022

Qarabag: 2021-2022

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni